Udall ist der Name einer bekannten amerikanischen Politikerdynastie.
Ihre bekanntesten Mitglieder waren/sind:
 1. Generation
 David King Udall, Abgeordneter des Arizona Territory 1899
 2. Generation
 John Hunt Udall, Bürgermeister von Phoenix Arizona von 1936 bis 1938
 Don Taylor Udall, Abgeordneter im Parlament des Bundesstaates Arizona von 1941 bis 1942
 Levi Stewart Udall, oberster Richter am Arizona Supreme Court 1951 bis 1953 und 1957 bis 1959
 Jesse Addison Udall, oberster Richter am Arizona Supreme Court von 1960 bis 1972
 3. Generation
 Mo Udall, Mitglied des US-Repräsentantenhauses von 1961 bis 1991 und Basketballspieler
 Stewart Udall (1920–2010), amerikanischer Politiker, US-Innenminister von 1961 bis 1969
 Nick Udall, Bürgermeister von Phoenix (Arizona) von 1948 bis 1952
 4. Generation
 Mark Udall, Mitglied des US-Repräsentantenhauses seit 1999 (Colorado)
 Tom Udall, Mitglied des US-Repräsentantenhauses seit 1999 (New Mexico)

Udall ist daneben der Familienname folgender Personen:
 John Udall (~1560–1592), englischer Puritaner und Schriftsteller
 Nicholas Udall (1505–1556), englischer Dramatiker, Erzieher und Kanonikus

Udall ist enthalten im Namen folgender Orte:
 Point Udall, östlichster Punkt der USA
 Udall (Kansas), ebenfalls in den USA

en:Udall